Польша принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плесиде (США) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 29 мужчин и 1 женщина.

Конькобежный спорт

Женщины

Мужчины

Лыжные гонки

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Хоккей

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года
Спорт в Польше в 1980 году